Гито:

Носители фамилии
 Гито, Шарль (Charles Guiteau; 1841—1882) — американский проповедник, писатель и адвокат, убийца президента США Джеймса Гарфилда.
 Гито, Мэтт (Matt Giteau; род. 1982) — австралийский регбист.

Другое
 ГИТО, он же ННИИТО — Нижегородский НИИ травматологии и ортопедии.